Il singolare del torneo di tennis WTA Marco Island 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Andrea Jaeger che ha battuto in finale 6–1, 6–3 Hana Mandlíková.

Teste di serie
Le prime 9 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

WTA Marco Island 1983